Župnija Begunje je lahko:

 Begunje na Gorenjskem, Nadškofija Ljubljana
 Begunje pri Cerknici, Nadškofija Ljubljana